Jan Sokołowski (zm. 1546) – wojewoda pomorski
 Jan Sokołowski z Warzymowa (zm. XVII w.) – kasztelan bydgoski
 Jan Witold Sokołowski (ur. 1893–?) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, zastępca dowódcy 68 pp, szef Oddziału I Komendy Okręgu Radom-Kielce AK
 Jan Maksymilian Sokołowski (1895–1986) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego i Armii Krajowej, kawaler Virtuti Militari
 Jan Bogumił Sokołowski (1899–1982) – zoolog, ornitolog
 Jan Sokołowski (1909–1953) – malarz, taternik
 Jan Sokołowski (1924–2018) – działacz partyjny i państwowy, wojewoda tarnowski (1975–1980)
 Jan Sokołowski (1943–2015) – kapitan żeglugi wielkiej rybołówstwa morskiego, kierownik Oddziału Narodowego Muzeum Morskiego-Dar Pomorza

Zobacz też